Скакавац може да се односи на:

 Скакавац, инсект правокрилац

или

 Скакавац (Беране), насеље у општини Беране, Република Црна Гора
 Скакавац (Босански Петровац), насеље у општини Петровац, Федерација БиХ
 Скакавац (Карловац), насеље града Карловца, Кордун, Република Хрватска
 Скакавац (шах), шах
 Скакавац (нож), врста ножа

Види још 
 Скакавци (вишезначна одредница)